Соневицький — українське прізвище.

 Соневицький Ігор Михайлович (1926—2006) — композитор, диригент, педагог.
 Соневицький Леонід Михайлович (1922—1966) — історик.
 Соневицький Михайло-Ярослав Климентійович (1892—1975) — класичний філолог, дійсний член НТШ.

Українські прізвища